Мелайро Богарде (; родился 28 мая 2002, Роттердам) — нидерландский футболист, защитник немецкого клуба «Хоффенхайм», выступающий на правах аренды за клуб «ПЕК Зволле».

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной академии «Фейеноорда».

В мае 2018 года британское издание «Гардиан» сообщило, что контракт молодому игроку предложили «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Однако в июле 2018 года 16-летний защитник подписал контракт с немецким «Хоффенхаймом». 30 мая 2020 года дебютировал в основном составе «Хоффенхайма» в матче немецкой Бундеслиги против «Майнца».

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Нидерландов до 15, до 16, до 17 и до 18 лет.

В мае 2019 года в составе сборной Нидерландов до 17 лет выиграл чемпионат Европы и был включён в «символическую сборную» турнира.

Личная жизнь 
Мелайро — племянник Винстона, победителя Лиги чемпионов в составе «Аякса».

Достижения 
 Нидерланды (до 17)
 Чемпионат Европы (до 17 лет): 2019

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста  на официальном сайте «Хоффенхайма» 
 Профиль футболиста  на сайте Sport.de 

Футболисты Нидерландов
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Игроки ФК «Хоффенхайм»
Игроки ФК «Гронинген»